Затяжной прыжок:

 Затяжной прыжок — прыжок с парашютом с большой высоты, в котором парашют намеренно долгое время (до нескольких минут) не открывается.
 Затяжной прыжок — американский боевик.
 Затяжной прыжок — двенадцатый виниловый диск В. Высоцкого из серии «На концертах Владимира Высоцкого»